Матиас Бруггер (; ) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в многоборье. Бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2016 года в семиборье. Чемпион Германии.

Биография 
Начинал свой путь в спорте с футбола и гандбола, после чего по совету мамы в 15 лет пришёл в лёгкую атлетику.

Международный дебют Матиаса состоялся в 2010 году, когда он вышел на старт десятиборья на юниорском чемпионате мира. Однако из-за травмы ему пришлось закончить соревнования уже после пяти видов.

В 2011 году завоевал серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы, установив личный рекорд в десятиборье — 7853 очка. Вслед за этим успехом в 19 лет отобрался на взрослый чемпионат Европы в 2012 году, где смог сделать только семь видов, после чего снялся с соревнований из-за травмы колена.

На протяжении следующего сезона был далёк от лучшей формы, постоянно испытывая проблемы с коленом, тазобедренным суставом, а также лечась от железистой лихорадки и сальмонеллёза. В конце 2013 года сменил клуб и тренера, перейдя к Кристоферу Халльману из Ульма.

Зимой 2015 года участвовал в чемпионате Европы в помещении, где стал 11-м в семиборье с суммой 5846 очков.

В 2016 году впервые в карьере набрал больше 6000 очков в семиборье на соревнованиях в Таллине — 6061. Спустя месяц на чемпионате мира в помещении в американском Портленде смог ещё раз улучшить личный рекорд — 6126 очков. Благодаря быстрому бегу на 1000 метров (2.34,10), ему удалось сохранить за собой третье место в борьбе с американцем Кёртисом Бичем и завоевать бронзовую медаль.

На чемпионате Европы 2016 года занял девятое место с суммой 7886 очков.

В мае 2017 года на соревнованиях в австрийском Гётцисе установил личный рекорд, 8294 очка, и отобрался на чемпионат мира. Однако повторить этот результат на мировом первенстве не удалось: Матиас снялся с соревнований после четырёх видов из-за травмы колена.

В 2014 году окончил обучение на финансового ассистента, но отклонил предложения о работе в пользу своей спортивной карьеры.

Личные рекорды в отдельных видах десятиборья

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Матиаса Бруггера на сайте Федерации лёгкой атлетики Германии
 
 Профиль Матиаса Бруггера на сайте all-athletics.com
 Профиль Матиаса Бруггера на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Статистика Матиаса Бруггера на Decathlon 2000

Многоборцы Германии